Alexander Soifer (Moscou, ) é um matemático estadunidense nascido na Rússia. Sua obra inclui cerca de 300 artigos e 10 livros.

Obteve um doutorado em 1973, orientado por Leonid Kulikov.

Livros selecionados
Mathematics as Problem Solving Center for Excellence in Mathematical Education, Colorado Springs, 1987
How does one cut a triangle? Center for Excellence in Mathematical Education, Colorado Springs, 1990
Colorado Mathematical Olympiad: The First Ten Years and Further Explorations Center for Excellence in Mathematical Education, Colorado Springs, 1991
Geometric Etudes in Combinatorial Mathematics Center for Excellence in Mathematical Education, Colorado Springs, 1994
The Mathematical Coloring Book Springer, New York 2009: Mathematics of Coloring and the Colorful Life of Its Creators, has been in the works for 28 years.
Mathematics as Problem Solving 2nd ed. Springer, New York 2009
How Does One Cut a Triangle? 2nd ed. Springer, New York 2009 
The Colorado Mathematical Olympiad and Further Explorations: From the Mountains of Colorado to the Peaks of Mathematics Springer, New York 2011
Geometric Etudes in Combinatorial Mathematics 2nd ed. Springer, New York 2010]
Ramsey Theory: Yesterday, Today, and Tomorrow Birkhäuser-Springer 2011
Life and Fate: In Search of Van der Waerden, appeared in November 2008 in Russian, this book is the report of a 12-year historical investigation into the life of the great 20th-century algebraist Bartel Leendert van der Waerden, the author of one of the most popular mathematical books of all time, Modern Algebra. The expanded English edition is to be published by Birkhäuser-Springer in 2014.

Ligações externas
List of publications
Alexander Soifer's web homepage
Alexander Soifer's Books in Springer 

Professores da Universidade do Colorado
Matemáticos dos Estados Unidos
Naturais de Moscou